Barrier (Eindhoven), een buurt in Eindhoven in stadsdeel Woensel-Zuid;
Barrier (Lommel), een gehucht in de gemeente Lommel in de Belgische provincie Limburg;
Barrier (Voerendaal), een buurtschap van Klimmen in de gemeente Voerendaal in de Nederlandse provincie Limburg;
Achtse Barrier, een wijk in Eindhoven in stadsdeel Woensel-Noord;
Mojo Barrier, een type hekwerk voor gebruik bij grote publieksevenementen;
Barrier (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland;
Halse Barrier, een landgoed in gemeente Boxtel nabij de plaats Vught.